Краснопольское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Краснопольское сельское поселение — входит в Нехаевский район

Воронежская область
 Краснопольское сельское поселение — входит в Воробьёвский район

Кировская область
 Краснопольское сельское поселение — входит в Сунский район

Мордовия 
 Краснопольское сельское поселение — входит в Торбеевский район

Хакасия 
 Краснопольское сельское поселение — входит в Алтайский район

Челябинская область
 Краснопольское сельское поселение — входит в Сосновский район